Министерство внутренних дел Республики Молдова () — одно из 14 министерств Правительства Республики Молдова.

Руководство 
 Министр — Анна Ревенко
 Генеральный секретарь — Сергей Диакону
 Госсекретари — Даниела Мисаил-Никитина, Жанна Костаки, Игорь Трофимов

Список министров внутренних дел Молдавии

История 
Во время Молдавской Демократической Республики, Владимир Кристи служил генеральным директором по внутренним делам.

Министерство было создано после роспуска Советским Союзом Бессарабии которая входила в состав Румынии в 1940 году. 8 августа 1940 года правительство Советского Союза объявило о создании НКВД, которая была ответственна за общественный порядок и государственную охрану во вновь создаваемой Молдавской Советской Социалистической Республике. После Второй мировой войны НКВД 26 марта 1946 года меняет своё название на Министерство внутренних дел. 18 декабря 1990 года парламент вновь созданной независимой Молдавской Республики принял закон о переименовании милиции в полицию.

Отделы 
Главное управление анализа, мониторинга и оценка политик
Главное управление кадров
Главное финансово-экономическое управление
Управление внутреннего аудита
Юридическое управление
Управление по внутренним расследованиям и безопасности
Управление по информированию и связям с общественностью
Управление по международному сотрудничеству и европейской интеграции
Управление секретариат
Генеральное управление оперативных служб
Главное управление полиции общественного порядка
Управление дорожной полиции
Управление транспортной полиции
Управление по расследованию правонарушений
Управление специальных операций
Управление кинологии
Технико-криминалистическое управление
Оперативное управление
Департамент войск карабинеров
Департамент уголовного преследования
Пограничная полиция
Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций
Бригада полиции особого назначения "Fulger"
Академия им. Штефана чел Маре
Главное управление материально-технического обеспечения
Бюро по миграции и беженцам (со статусом главного управления)
Центр по борьбе с торговлей людьми (со статусом управления)
Управление защиты свидетелей
Управление информации и оперативных учетов
Управление оперативного управления
Медицинское управление
Национальное центральное бюро Интерпола (со статусом управления)
Национальный виртуальный центр SECI/GUAM (со статусом управления)
Национальный контактный пункт 'Europol' (со статусом службы)
Центральный спортивный клуб "Dinamo" (со статусом управления)
Служба судебной полиции (со статусом управления

Источники 
 http://mai.gov.md/

внутренних дел
Молдавия